Miejscowości w USA:
 Atkins – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Pope
 Atkins – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Benton
 Atkins – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Smyth
Gminy w USA:
 Atkins (ang. Atkins Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Towner